

Geografia
 Regno Unito
 Staunton – parrocchia civile del Gloucestershire
 Stati Uniti d'America
 Staunton – città della Contea di Macoupin, Illinois
 Staunton – città della Contea di Clay, Indiana
 Staunton – città indipendente della Virginia

Persone
 Howard Staunton, maestro di scacchi inglese
 Steve Staunton, calciatore irlandese